Анкарсвэрд ( — фамилия шведского происхождения. Известные носители:
 Анкарсвэрд, Карл Хенрик (1782—1865) — шведский политик.
  (1742—1838) — шведский военный и политик.
  (1833—1898) — шведская феминистка.

Примечания